

Toponyme

Arundel, une ville du district d'Arun dans le Sussex de l'Ouest en Angleterre
 Le château d'Arundel, monument historique de cette ville.
 La cathédrale d'Arundel, monument historique de cette ville.
 Arundel Gardens, rue et jardin à Londres

Arundel est un quartier de la Ville de Gold Coast en Australie.

Arundel est une municipalité de canton du Québec (Canada).

Arundel   une localité de la région de Canterbury dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Arundel: petite  localité du Maine dans le comté de York.

La tour d'Arundel, ou phare de La Chaume, est un donjon appartenant au château Saint-Clair à l'entrée du port des Sables-d'Olonne.

Arundel est une île située dans la province occidentale des Îles Salomon.

Patronyme 

 Blanche Arundell (1583 ou 1584 – 1649), aristocrate anglaise.
 Isabel Arundel (1831-1896), aristocrate anglaise, épouse de Sir Richard Francis Burton
 Thomas Arundel (1353-1414), archevêque de Cantorbéry.
 Thomas Howard d'Arundel (1585-1646),  comte d'Arundel,  de Surrey,  de Norfolk, fut un important courtisan anglais sous les rois Jacques I et .

Autres 
Comte d'Arundel, l'un des plus vieux titres de la pairie d'Angleterre, nommé d'après la ville d'Arundel.
Le Codex Arundel, recueil de pages de notes écrites par Léonard de Vinci datant principalement de 1480 à 1518. Devant son nom à son acquéreur, Thomas Howard (14e comte d'Arundel), il fut racheté en 1831 par le British Museum.
 La Formation d'Arundel est une formation géologique du Maryland et datée du Crétacé.
 est un roman historique de l'écrivain américain Kenneth Roberts.